Georg von Derfflinger - marechal-de-campo do exército de Brandemburgo.
SMS Derfflinger - cruzador de batalha da Marinha Imperial Alemã.

Desambiguação